Fan kan avse:  

 Fan – det ondas furste i tillvaron, se Satan
 Fan – svordom som syftar på djävulen.
 Fan (person) – mycket entusiastisk anhängare till kulturellt fenomen som exempelvis musikgrupp, person eller fiktiv karaktär.
 Fan – del av fågelfjäder, se Fanstråle

Geografi

Albanien 

 Komuna e Fanit, kommun, Lezhë prefektur, 
 Fan (vattendrag),

Kina 

 Fan, Puyang – härad i Henanprovinsen 

Robotskapade Albanienförgreningar